Болков може бити:

 Болков, град у Пољској
 Болков (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република